Arne Carlsson, švedski hokejist, * 5. januar 1943, Uppsala, Švedska.

Carlsson je v švedski ligi igral za klube Almtuna IS, Västra Frölunda HC, s katerim je osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezoni 1964/65, in Södertälje SK.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1968 in na šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik štirih srebrnih in dveh bronastih medalj. Skupno je odigral 142 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Almtuna IS
| Švedska 2. liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Almtuna IS
| Švedska 2. liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Almtuna IS
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 4
| 5
| 9
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Almtuna IS
| Švedska 2. liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
| 7
| 7
| 14
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 66/67
|
|
| 6
| 3
| 9
|
| 12
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 67/68
|
| 25
| 5
| 9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 5
| 12
| 17
|
| 6
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 26
| 9
| 9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 6
| 3
| 9
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 9
| 5
| 14
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 4
| 7
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 4
| 11
| 15
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 4
| 5
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 34
| 7
| 4
| 11
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 30
| 4
| 6
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 409
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 182
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 194
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Almtuna IS
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Södertälje SK